Михаи́л Богусла́вский: Богуславский, Михаил Борисович (род. 1952) — советский и российский журналист, писатель, поэт, режиссёр, сценарист, спортсмен.
 Богуславский, Михаил Викторович (род. 1955) — педагог, историк, член-корреспондент Российской академии образования.
 Богуславский, Михаил Лазаревич (1901—1937) — деятель советских спецслужб.
 Богуславский, Михаил Соломонович (1886—1937) — советский государственный и партийный деятель.
 Богуславский, Михаил Шулимович (род. 1941) — израильский пианист, профессор Иерусалимской и Тель-Авивской консерваторий.